Huang Yi-Hua (* 20. Juli 1984 in Tainan) ist eine Tischtennisspielerin aus Taiwan. Sie nahm bisher (2016) an 14 Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Bereits mit 15 Jahren wurde Huang Yi-Hua für eine Weltmeisterschaft nominiert, nämlich 1999 in Eindhoven. Bis 2014 folgten noch 13 weitere WM-Teilnahmen. Dabei kam sie allerdings nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Dreimal qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dabei besiegte sie 2004 im Einzel Leila Boucetta aus Algerien, unterlag dann aber der Italienerin Wenling Tan Monfardini. Im Doppel mit Lu Yun-Feng aus Taiwan gelangen Siege gegen Nesrine Ben Kahia/Olfa Guenni (Tunesien) und Tatyana Logatzkaya/Veronika Pavlovich (Weißrussland), in der Runde der letzten 16 war gegen die Chinesinnen Guo Yue/Niu Jianfeng Endstation.

2008 trat Huang Yi-Hua nur im Einzel an. Gegen die Kroatin Andrea Bakula setzte sie sich durch, verlor danach jedoch gegen Ni Xialian aus Luxemburg. Auch 2012 erreichte sie im Einzel durch einen Sieg über die Australierin Miao Miao die zweite Runde, wo sie gegen Li Qian aus Polen ausschied.

In der Saison 2010/11 spielte sie beim österreichischen Verein SVS Ströck.

Die beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste verzeichnete Huang Yi-Hua mit Rang 17 im März 2011.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 15. September 2016)
  (abgerufen am 15. September 2016)

Tischtennisspieler (Taiwan)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2009
Universiadesieger (Tischtennis)
Taiwaner
Geboren 1984
Frau